Nicolas Eymerich : théologien et inquisiteur espagnol du 
 Nicolas Eymerich, inquisiteur : personnage fétiche de l'écrivain italien Valerio Evangelisti, éponyme d'une série de romans.
 Nicolas Eymerich, inquisiteur (bande dessinée) : Série de bandes dessinées adaptées des romans précédents.